Janáček může znamenat:

příjmení osob
 Alois Janáček (1900–1967) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovou stranu, po roce 1948 vězněn komunistickým režimem
 Amálie Janáčková (1819–1884) – moravská varhankyně, matka Leoše Janáčka
 Jan Janáček  (1880–1962) – československý státní úředník a politik, v roce 1938 ministr průmyslu, obchodu a živností ČSR
 Jiří Janáček (1927–2023) – středoškolský a vysokoškolský pedagog, literární vědec, kritik a publicista
 Josef Janáček (odbojář) (1898–1942) – český pedagog a odbojář popravený nacisty, manžel Ludmily Janáčkové
 Josef Janáček (1925–1994) – český historik
 Kamil Janáček (* 1943) – český ekonom
 Karel Janáček (1906–1996) – český klasický filolog a srovnávací jazykovědec, otec biofyzika Karla Janáčka (* 1935)
 Karel Janáček (* 1935) – český biofyzik a chemik, syn filologa Karla Janáčka (1906–1996)
 Laura Janáčková (* 1966) – česká psycholožka
 Leoš Janáček (1854–1928) – český hudební skladatel
 Liana Janáčková (* 1953) – česká politička
 Libor Janáček (* 1969) – český fotbalista
 Ludmila Janáčková (1912–1942) – herečka a zpěvačka pardubického divadla, odbojářka popravená nacisty, manželka Josefa Janáčka
 Pavel Janáček – český literární historik
 Štěpán Janáček (* 1977) – český sportovec, atlet, skokan o tyči
 Václav Janáček (* 1985) – český žokej

jiný význam
 Festival Janáček a Luhačovice – hudební festival v Luhačovicích
 Janáček (kráter) – kráter na planetě Merkur pojmenovaný po skladateli Leoši Janáčkovi
 Janáček (pěvecký sbor) – smíšený pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 Janáčkova filharmonie Ostrava
 Janáčkova konzervatoř v Ostravě
 Janáčkovo divadlo v Brně
 Janáčkovy Hukvaldy – hudební festival v rodišti Leoše Janáčka
 Pivovar Janáček – český pivovar v Uherském Brodě

Související články 
 Jeníček
 Janíček
 Janeček

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení